demony – istoty występujące w wierzeniach ludowych, mitologiach i religiach; zobacz też: demonologia

 Filmy
 Demony (oryg. Shura) – film dramatyczny z 1971 roku, reż. Toshio Matsumoto 
 Demony (oryg. Dèmoni) – horror filmowy z 1985 roku, reż. Lamberto Bava 
 Demony (oryg. Démoni) – komediodramat filmowy z 2007 roku, reż. Róbert Šveda
 Demony (oryg. The Devil Inside) – horror filmowy z 2012 roku, reż. William Brent Bell

Zobacz też 

 
 Demon